Extracción hace referencia al acto o proceso de remover algo de su lugar original, con un objetivo en particular. Es usado en diferentes ámbitos:

 en química procesos diversos de extracción como extracción líquido líquido;
 en minería, por ejemplo extracción de petróleo,  extracción de cobre;
 en odontología, extracción de dientes;
 en informática extracción de información;
 en análisis clínicos extracción de sangre.